Wiley ist der Familienname folgender Personen:

 Wiley (Rapper) (* 1979), britischer Rapper
 Alexander Wiley (1884–1967), US-amerikanischer Politiker
 Ariosto A. Wiley (1848–1908), US-amerikanischer Politiker
 Arnold Wiley (1898–1964), US-amerikanischer Ragtime- und Blues-Musiker
 Bell Irvin Wiley (1906–1980), US-amerikanischer Historiker
 Cliff Wiley (* 1955), US-amerikanischer Sprinter
 David A. Wiley, US-amerikanischer Medienmanager
 Don Craig Wiley (1944–2001), US-amerikanischer Biophysiker und Molekularbiologe
 Ed Wiley Jr. (1930–2010), US-amerikanischer Musiker
 Farida Anna Wiley (1887–1986), US-amerikanische Naturforscherin, Lehrerin und Sachbuchautorin
 Geeshie Wiley, US-amerikanische Blues-Sängerin
 George Wiley (1885–1954), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Harvey W. Wiley (1844–1930), amerikanischer Chemiker
 James S. Wiley (1808–1891), US-amerikanischer Politiker
 Jim Wiley (1950–2021), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Joel Wiley (* 1935), US-amerikanischer Weitspringer

 Kehinde Wiley (* 1977), US-amerikanischer Künstler
 Lee Wiley (1908–1975), US-amerikanische Jazzsängerin
 Michelle Wiley, US-amerikanische R&B- und Jazzmusikerin
 Mildred Wiley (1901–2000), US-amerikanische Hochspringerin
 Mindi Wiley (* 1988), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Oliver C. Wiley (1851–1917), US-amerikanischer Politiker
 Peter Wiley (* 1955), US-amerikanischer Cellist, Kammermusiker und Musikpädagoge
 Samira Wiley (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Tess Wiley (* 1974), amerikanische Musikerin und Komponistin
 William Wiley (1937–2021), US-amerikanischer Maler, Grafiker, Konzeptkünstler und Zeichner
 William H. Wiley (1842–1925), US-amerikanischer Politiker

Wiley steht für folgende Orte:

in Deutschland
 Wiley (Neu-Ulm), Stadtteil von Neu-Ulm

in den Vereinigten Staaten
 Wiley (Alabama), Ort im Tuscaloosa County, Alabama
 Wiley (Colorado), Town im Prowers County, Colorado
 Wiley (Florida), Ort im Brevard County, Florida
 Wiley (Georgia), Ort im Rabun County, Georgia
 Wiley (Michigan), Ort im Mason County, Michigan
 Wiley (Pennsylvania), Ort im Greene County, Pennsylvania
 Wiley (Virginia)
 Wiley (West Virginia)
 Wiley Ford (West Virginia)
 Wiley Shelter (New York)

Sonstiges:

 John Wiley & Sons, amerikanische Verlagsgruppe mit Sitz in Hoboken, New Jersey
 Wiley-Blackwell Verlag in Berlin, seit 2007 Teil der weltweit agierenden Verlagsgruppe John Wiley & Sons
 Wiley-VCH Verlag in Weinheim, (von 1921 bis 1996 Verlag Chemie), seit 1996 Teil der Verlagsgruppe John Wiley & Sons
 Wiley, Fluss in England in der Nähe von Salisbury
 Wiley-Barracks, ehemalige Kaserne in Neu-Ulm
 USS Wiley (DD-597), ein Zerstörer der US-Marine
 Wiley College, ein College in Texas

Siehe auch:

 Wylie